Necessidade (filosofia) — propriedade daquilo que é (e não pode não ser) em todos os mundos possíveis
Necessidade (psicologia) — é a sensação da falta de alguma coisa indispensável, útil ou cômoda ao homem
Necessidades educativas especiais — conceito atual na área de Educação
Estado de necessidade — causa especial que retira o caráter antijurídico de um fato tipificado como crime
Necessidades econômicas — ou necessidades sociais

Desambiguação